Slovo Haiku má více významů:
 Haiku, druh poezie
 Haiku (operační systém), otevřený operační systém, který se snaží být kompatibilní s operačním systém BeOS

Externí odkazy